I'm Magic (The Wiz) – film del 1978 diretto da Sidney Lumet
 The Wiz: Original Motion Picture Soundtrack – colonna sonora del film
 The Wiz – musical di Charlie Smalls e William F. Brown
 The Wiz – catena di negozi di elettronica statunitense

Pagine correlate 
 Wiz